Resultados do World Rally Championship de 2004

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali